Humanita (z latinského humanitas, lidstvo, lidství, lidskost) může znamenat:

 lidstvo jako celek;
 lidství – to, co činí člověka člověkem;
 lidskost, lidské jednání na rozdíl od nelidského.

Od téhož kořene se odvozují i další pojmy:

 humanismus
 humánní, to jest:
 lidský, nenásilný, bezbolestný;
 určený lidem a nikoli zvířatům, např. humánní medicína, humánní léky na rozdíl od veterinárních;
 humanitární, pomáhající lidem kdekoli, bez ohledu na národní a politické poměry.